Comiso puede hacer referencia a:

 Comiso, localidad de la provincia de Ragusa (Italia).
 El comiso, decomiso o confiscación; en derecho, el acto de incautar o privar de las posesiones o bienes, sin compensación, pasando ellas al erario público.
 Pero Comiso, nombre de una variedad cultivar de manzano (Malus domestica)